Пара Квета Пешке / Катарина Среботник — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — дуэт Мария Кириленко / Чжэн Цзе — не защищали свой титул, но китаянка принимала участие в турнире (вместе с другой россиянкой Еленой Бовиной) и проиграла в четвертьфинале.

Посев 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Титул)'  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Лизель Хубер /  Лиза Реймонд ''(Первый раунд)
 Саня Мирза /  Елена Веснина (Первый раунд, отказ)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Mercury Insurance Open 2011